Kilwa è un toponimo proprio dell'Africa orientale. Può riferirsi a diversi luoghi:

 Kilwa, la città più importante del periodo shirazi della storia della Tanzania
Kilwa – circoscrizione della regione di Tanga (Tanzania)
 Kilwa Kisiwani, l'isola in cui sorgeva la città storica di Kilwa
 Kilwa Masoka, una città sulla costa della Tanzania, di fronte all'isola di Kilwa Kisiwani
 il distretto di Kilwa, nella Regione di Lindi, in Tanzania
 Kilwa Kivinje, una cittadina della Tanzania
 Kilwa, una cittadina della Repubblica Democratica del Congo, situata sul lago Mweru
 Kilwa, un'isola del lago Mweru, nello Zambia
 Kilwa, un comune dello Zambia
 Sultanato di Kilwa – sultanato shirazi medioevale (957–1513)

Altri usi
 Kilwa, un piatto tradizionale dell'Africa nordorientale